Дже́ссика Мэ́дисон Дже́йкобс (; 11 ноября 1990, Мельбурн, Виктория, Австралия — 10 мая 2008, , Мельбурн, Виктория, Австралия) — австралийская актриса, певица и бас-гитаристка.

Биография 
Джессика Мэдисон Джейкобс родилась 14 ноября 1990 года в Мельбурне (штат Виктория, Австралия). У неё было трое братьев, один старший и два младших: Адам (1984), Сет (1994) и Чарли (2006).

Когда ей было 6 лет, она училась играть на скрипке и брала уроки классического балета.

Свою карьеру в качестве актрисы Джессика начала в 1999 году, а позже заявила о себе, как о музыканте, в рок-группе «The Volten Sins» она пела и играла на бас-гитаре.

10 мая 2008 года Джессика договорилась встретиться со своей матерью, чтобы вместе пойти выбирать подарок ко дню рождения её брата Адама. Джессика шла по платформе станции Челтнэм, когда споткнулась и упала на рельсы прямо под колеса движущегося поезда. 17-летняя девушка скончалась на месте от полученных травм. Она была похоронена в .

К первой годовщине смерти Джессики, Адам Джейкобс сделал памятное видео о сестре и выложил его на YouTube.

Примечания

Ссылки 
 
 Джессика Джейкобс на сайте КиноПоиск
 Джессика Джейкобс на сайте Find a Grave

Дети-актёры Австралии
Рок-музыканты Австралии
Рок-вокалистки
Жертвы наезда поезда
Актрисы телевидения Австралии
Умершие дети
Похороненные в Сент-Килде